Шэн — китайская фамилия (клан). Перевод — «процветать».

Известные Шэн 盛 
 Шэн Сянь 盛宪 — один из персонажей китайской истории, упоминаемый в эпосе «Троецарствие».
 Шэн Сюаньхуай  (盛宣怀, 1844—1916) — министр транспорта в администрации династии Цин, политик и промышленник. Уроженец города Чанчжоу провинции Цзянсу.Был сторонником модернизации Китая. Основал Шанхайский университет Цзяо Тун. В 1902 году участвовал в подписании Китайско — Британского соглашения об отмене экстерриториальности в Китае.
 Шэн Шицай () — губернатор Синьцзяна во время Второй Мировой войны.
 Шэн Лариса - основательница и владелица цветочных салонов "ЛораШэн".

См. также 
 Сто фамилий

Китайские фамилии